Sannazzaro è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sannazzari.

Origine e diffusione 
Il cognome è presente a Torino, Alessandria, Genova, Avellino e Potenza.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 152 presenze.

La variante Sannazzari è milanese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani